Piłka wodna na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2013 odbywała się w dniach 19–25 czerwca 2013 roku. Rozegrano jedynie zawody męskie.

Zawody

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2013
Piłka wodna na igrzyskach śródziemnomorskich